Ahmed Bouazza – pugile marocchino
 Hafid Bouazza – scrittore olandese
 Hameur Bouazza – calciatore francese naturalizzato algerino